Озёра Башкортостана — совокупность всех озёр, расположенных на территории Республики Башкортостан

В Республике Башкортостан более 2 200 крупных и мелких озёр. Около 75 % расположены в равнинных западных районах республики. Около 700 озёр имеют водноэрозионное происхождение, то есть являются пойменными. По бассейнам рек озёра распределяются следующим образом:
 по бассейну реки Белая (Агидель) — около 73 %;
 по бассейну реки Дёма (Кугидель) — 12 %;
 по бассейну реки Ик — 8 %;
 по бассейну реки Уфа Лохадель — 7 % и т. д.

Крупнейшие озёра расположены в равнинном Предуралье: Аслыкуль, Кандрыкуль (карстово-провального происхождения), Белое озеро (Аккуль), Яланькуль и др. В Башкирском Зауралье — Ургун, Большое Учалы, Карагайлы, Узункуль, Яктыкуль (Банное), Суртанды, Чебаркуль, Атавды, Яугуль (Култубан), Мулдаккуль (Солёное), Талкас и др. (тектонического происхождения). Из них к проточным относятся Белое озеро; к бессточным — Атавды, Мулдаккуль, Яугуль (Култубан); к сточным и периодически сточным — остальные.

Большинство озер в Башкортостане эвтрофные, озеро Яктыкуль — олиготрофное.

Озёра Белое (Аккуль), Кандрыкуль, Карагайкуль, Киешки, Мулдаккуль, Сарвинское, Сосновое, Татыш, Тугар-Салган, Упканкуль, Упканныкуль, Ургун, Шамсутдин, Шингаккуль являются памятниками природы. Вокруг озера Асликуль создан природный парк «Асылыкуль».

Характеристики крупнейших озёр

Некоторые факты 
 Самое большое озеро в республике как по объему воды, так и по площади зеркала — озеро Асылыкуль. Длина озера составляет 7,1 км, а ширина — 3,3 км. Средняя глубина озера — 5,3 м.
 Самое глубокое озеро в Башкоростане — озеро Яктыкуль (Банное). Глубина достигает 28 метров; средняя глубина озера — 11 метров.
 Самым солёным озером в Башкортостане является Мулдаккуль.

Литература 
 Атлас туристических ресурсов Республики Башкортостан. Уфа, 2007. 276 с.
 Балков В. А. Водные ресурсы Башкирии. Уфа, 1978.
 Гареев А. М. Реки, озёра и болотные комплексы Республики Башкортостан. Уфа, 2012.
 Синенко С. Г. Уфа старая и новая. — Уфа: Государственное республиканское издательство «Башкортостан», 2007. — 272 с.
 Черняева Л. Е. и др. Гидрология озёр. Л., 1977.

Примечания

Ссылки 
 
 
 https://web.archive.org/web/20131109061013/http://www.priroda-rb.info/ozera.html
 https://belkamfish.com/stati/naimushin/5.htm 
 https://web.archive.org/web/20131111114237/http://www.bashkiriya.com/index.php?m=4&id=26
 http://102ozera.ru/ 

 
Башкортостан